Andoni Goikoetxea kan syfta på:

Jon Andoni Goikoetxea Lasa, född 21 oktober 1965.
Andoni Goikoetxea Olaskoaga, född 23 maj 1956.